«Волчье эхо» — польский цветной широкоэкранный художественный фильм, снятый режиссёром Александром Сцибор-Рыльским в 1968 году на киностудии Rytm.

Фильм основан на реальных событиях и снят в жанре вестерна.

Сюжет 
Действие фильма происходит в 1948 г. в разрушенном войной бескидском селе, расположенном в диком горном районе Польши, граничащем с Западной Украиной. В районе села орудуют националистические отряды польской Армии Крайовой и бандеровцы ОУН-УПА.

Немногочисленные подразделения польской армии и милиции не в силах поддерживать здесь порядок.

В село приезжает бывший хорунжий  Войска Польского Петрик Слотвиня, участник боев с бандформированиями. Будучи родом из этих мест, он прекрасно знает людей и местность, и сразу замечает, что в деревне не все ладно и принимает решение покончить с бандитами. Дело осложняется тем, что здесь же в одном из многочисленных лесных бункеров спрятан клад. Слотвине нужно, во что бы то ни стало, отыскать сокровища раньше бандитов…

В ролях 
 Бруно Оя — хорунжий Петрик Слотвиня (дубляж — Богуш Билевский),
 Ирена Карел — Текла,
 Збигнев Добжиньский — Витольд Щитко,
 Марек Перепечко — Альжек Пивко,
 Рышард Петруский — Лыцар,
 Мечислав Стоор — Моронь, главарь банды,
 Анджей Шалавский — майор Грабень,
 Януш Клосинский — сельский житель,
 Здзислав Кужняр — «Пьявка», член банды Мороня,
 Станислав Лопатовский — член банды Мороня,
 Леопольд Новак — «Дзидзюсь», член банды Мороня,
 Бронислав Павлик — Тосек Матущак,
 Рышард Рончевский — «Мисьо», член банды Мороня,
 Рышард Котис — солдат, подчиненный Слотвини,
 Адам Павликовский — офицер, подчиненный майора и др.

Ссылки 
 Фильм «Волчье эхо» на сайте imdb.com
 Фильм «Волчье эхо» на сайтеfilmpolski.pl

Фильмы-драмы Польши
Фильмы Польши 1968 года
Военные фильмы Польши
Вестерны Польши
Приключенческие фильмы Польши
Фильмы-боевики Польши